Киртланд има више значења:
 Киртланд (Нови Мексико)
 Киртланд (Охајо)